Lobsang Gyatso (1617-1682) surnommé « le Grand Cinquième » fut le  dalaï-lama.
 Lobsang Gyatso (moine) (1928-1997) est un moine tibétain qui a fondé l'Institut de dialectique bouddhiste en Inde.